UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 13 апреля 2019 года на спортивной арене «State Farm Arena» в городе Атланта, штат Джорджия, США.

В главном бою вечера Дастин Пуарье победил Макса Холлоуэя единогласным решением судей и завоевал временный титул чемпиона в лёгком весе.

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дастин Пуарье vs. Макс Холлоуэй и Исраэль Адесанья vs. Келвин Гастелум

 Выступление вечера: Бонус не присвоен

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC